Винченцо Гонзага (, * 1634, † 28 април 1714) от род Гонзага е херцог на Гуастала от 1692 до 1714 г.

Той е син на Андреа Гонзага († 1686), граф на Сан Паоло, и съпругата му Лаура Криспиано. Внук е на Феранте II Гонзага, херцог на Гуастала и херцог на Амалфи.

След бездетен брак с една Порция, Винченцо се жени през 1679 г. за Мария Витория Гонзага (* 9 септември 1659, † 5 септември 1707), най-малката дъщеря на братовчед му херцог Феранте III Гонзага от Гуастала. Винченцо получава Херцогство Гуастала през 1692 г. след смъртта на бездетния Фердинандо Карло Гонзага, херцог на Мантуа и съпруг на Анна Изабела Гонзага, по-голямата сестра на жена му.

Винченцо и Мария Витория имат три деца:

 Елеонора Луиза Гонзага (* 13 ноември 1686, † 16 март 1742), ∞ 1709 Франческо Мария Медичи (* 12 ноември 1660, † 3 февруари 1711)
 Антонио Феранте Гонзага (* 9 декември 1687, † 16 април 1729) херцог на Гвастала от 1714, ∞ 1) Маргерита Цезарини, ∞ 2) 23 февруари 1727 Теодора фон Хесен (* 6 февруари 1706, † 23 януари 1784), дъщеря на ландграф Филип фон Хесен-Дармщат
 Джузепе Гонзага (* 20 март 1690, † 16 август 1746) херцог на Гвастала от 1729, ∞ 29 март 1731 Елеонора фон Холщайн (* 18 февруари 1715, † март 1760), дъщеря на херцог Леополд във Визенбург

Винченцо Гонзага наследява 1707 г. след измирането на една млада странична линия господствата Боцоло и Помпонеско, 1710 г. господството Сабионета.

Източници 

 Luigi Tonini, San Martino dall’Argine nella storia. Alla ricerca delle nostre radici, Mantova, 2003. ISBN 978-88-88091-54-9.
 Gonzaga 3, genealogy.euweb.cz

Херцози на Гуастала
Гонзага
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже